EAC kan syfta på:

 EAC – ett datorprogram som utvinner högkvalitativa raw-filer från ljudspår på CD-skivor, se Exact Audio Copy
 EAC – ett mellanstatligt samarbetsorgan mellan fem östafrikanska stater, engelska East African Community, se Östafrikanska gemenskapen
 EAC – träningscentrum och hemmabas för ESA:s astronauter, se European Astronaut Centre
 EAC – en avdelning inom Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för utbildning och kultur, se Generaldirektorat
 European Advisory Commission – kommission som bland annat utarbetade Londonprotokollet (1944)